Goulet steht für:

 Goulet (Orne), Ort in Frankreich
 Le Goulet, Ort in Kanada

Goulet ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Goulet-Nadon (* 1983), kanadische Shorttrackerin
 Brent Goulet (* 1964), US-amerikanischer Fußballtrainer und -spieler
 Daniel Goulet (1928–2007), französischer Politiker
 Danis Goulet (* 1977), kanadische Filmemacherin
 Émilius Goulet PSS (* 1933), Alterzbischof von Saint-Boniface
 Jean Goulet (1877–1965), kanadischer Geiger, Klarinettist, Dirigent und Musikpädagoge
 Joseph-Jean Goulet (1870–1951), kanadischer Violinist, Dirigent und Musikpädagoge
 Marie-Odile Goulet-Cazé (* 1950), französische Klassische Philologin und Philosophiehistorikerin
 Michel Goulet (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Nathalie Goulet (* 1958), französische Politikerin und Witwe von Daniel Goulet
 Nicolas Goulet (1745–1820), französischer Architekt und Sachbuchautor
 Nicolette Goulet (1956–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Goulet (* 1943), kanadisch-französischer Philosophiehistoriker 
 Robert Goulet (1933–2007), US-amerikanischer Entertainer
 Stéphane Goulet (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Vincent Goulet (* 1968), französischer Soziologe, Journalist und Filmeditor
 Yann Goulet (1914–1999), bretonisch-irischer Bildhauer

Sonstiges:

 Vertrag von Le Goulet
 Meerenge von Brest